Autofradates (antic persa Vāta-fradāta, lici Wataprddata) és la forma grega i llatina d'un antic nom persa que van portar entre d'altres:
 Autofradates, general persa
 Autofradates, sàtrapa de Lídia vers 365 aC a 335 aC
 Autofradates de Tapuri, sàtrapa persa